Jara estepa puede referirse a:

 El nombre común de la planta Cistus albidus.
 El nombre común de la planta Cistus creticus.
 El nombre común de la planta Cistus crispus.
 El nombre común de la planta Cistus ladanifer.
 El nombre común de la planta Cistus laurifolius.
 El nombre común de la planta Cistus populifolius.
 El nombre común de la planta Cistus salviifolius.